Allan Scott peut désigner :
 Allan Scott (1906-1995), scénariste américain ;
 Allan Scott (né en 1940), scénariste écossais ;
 Allan Scott (né en 1982), athlète britannique.

Voir aussi